PHR steht für:
 Pädagogische Hochschule Rorschach, Vorläufer von: Pädagogische Hochschule St. Gallen
 Peter-Henlein-Privatschule, siehe Schulzentrum Südwest Nürnberg #Peter-Henlein-Realschule
 Physicians for Human Rights, amerikanische Organisation der Ärzte für Menschenrechte
 Polizeihauptrevier
 Public Health Record, englisch für Elektronische Gesundheitsakte

phr steht für:
 Parts per hundred rubber, Anteil an Gummi in einer Elastomermischung

PhR steht für:
 Philosophische Rundschau, philosophische Fachzeitschrift

Abkürzung